Села:
 Гурбинці — Полтавська область, Пирятинський район
 Гурбинці — Чернігівська область, Срібнянський район